Новый год по лунному календарю обозначает дату наступления нового года в некоторых календарях, которые считаются лунными, хотя некоторые из них на самом деле — лунно-солнечные.

Следующие празднования Нового года происходят в соответствии с лунным календарём:
 вьетнамский Новый год (Тет)
 еврейский Новый год (Рош ха-Шана)
 китайский Новый год
 корейский Новый год (Соллаль)
 монгольский Новый год (Цаган Сар)
 мусульманский Новый год
 тайский Новый год (Сонгкран)
 камбоджийский Новый год (совпадает с тайским)
 Новый год в Шри-Ланке (совпадает с тайским)
 тибетский Новый год (Лосар)
 Новый год, отмечаемый в районе Деканского плоскогорья (Угади и Гуди Падва)

Новый год